Jablonka peut faire référence à :

Patronyme 

 Ivan Jablonka (né en 1973), historien français ;
 Simon Jablonka (né en 1976), scénariste français.

Toponyme 
 Jablonka, village de Slovaquie situé dans la région de Trenčín ;
 Nižná Jablonka, village de Slovaquie situé dans la région de Prešov ;
 Vyšná Jablonka, village de Slovaquie situé dans la région de Prešov.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme